Okręty US Navy o nazwie USS "Ford" lub podobnych:
 Pierwszy "John D. Ford" (DD-228) (patron John D. Ford) był niszczycielem z okresu II wojny światowej.
 Drugi USS "Ford" (FFG-54) (patron Patrick O. Ford) jest fregatą typu Oliver Hazard Perry. Nadal w służbie.
 Trzeci "Gerald R. Ford" (CVN-78) (patron Gerald Ford), jest okrętem prototypowym nowych lotniskowców typu Gerald R. Ford. Ma wejść do służby w 2015.

Ford